Loren Hal Bouchard (nascido em 1969) é um dublador estadunidense.

Ver também
Bob's Burgers

Ligações externas

Dubladores dos Estados Unidos